Kumberg ist der Ortsname von

 Kumberg, Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

 Kumberg (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kumberg (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern